DB poate fi:
 Dubniu, element chimic cu simbolul Db
 Decibel, măsură logaritmică a raportului dintre două puteri
 Dâmbovița, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Deutsche Bahn, societate feroviară de transport călători din Germania
 Deutsche Bank, bancă privată din Germania
 Deutsche Bundesbank, banca centrală a Germaniei
 Bază de date, prescurtarea a cuvântului englez database
 .db, extensie folosită frecvent pentru fișiere ce conțin baze de date